Кубок Хорватії з футболу 2016–2017 — 26-й розіграш кубкового футбольного турніру в Хорватії. Титул здобула Рієка.

Календар

Попередній раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 серпня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 серпня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 серпня 2016

|}

Перший раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 вересня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 вересня 2016

|}

Другий раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 жовтня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 жовтня 2016

|}

Чвертьфінали 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 листопада 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 листопада 2016

|}

Півфінали 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc"|1/14 березня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc"|1/15 березня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Хорватії на soccerway 

2016–2017
Хорватія
Хорватія
2016 у хорватському спорті
2017 у хорватському спорті